Destiny (album Van Boda), drugi aranžirani album hrvatskog skladatelja i pijanista Van Boda
Destiny (Stratovariusov album), sedmi studijski album finskog power metal sastava Stratovarius